Trinia – miejscowość w Republice Cypryjskiej
 Trinia – rodzaj roślin z rodziny selerowatych
 trinia – rodzaj trylobita